Plaats
 Boskamp (Olst-Wijhe), plaats in de Nederlandse provincie Overijssel
 Boskamp (Suriname), plaats in het Surinaamse district Saramacca

Personen
 Johan Boskamp, Nederlands acteur en zanger, vader van Hans
 Johan (Jan) Boskamp, Nederlands voetbaltrainer
 Hans Boskamp, Nederlands voetballer en acteur, zoon van Johan

Overig
 Havezate Boskamp, een havezate die vroeger op de plek van de kerk in Boskamp (Olst-Wijhe) stond
 SV Boskamp, een Surinaamse voetbalclub uit Groningen